Корчмар — фамилия.
 Корчмар, Александр Ильич (1911—1974) — советский инженер и учёный, специалист в области систем телевидения и радиолокационного вооружения.
 Корчмар, Григорий Овшиевич (род. 1947) — российский композитор и пианист, заслуженный деятель искусств России.
 Корчмар, Ефим Аронович (1914—1978) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1964), тренер.
 Корчмар, Жолт (род. 1989) — венгерский футболист, защитник, игрок национальной сборной Венгрии.
 Корчмар, Леонид Овшиевич — российский дирижёр, заслуженный артист России.